Behn ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Behn (1884–1969), deutscher Unternehmer und Direktor der Brauerei Wülfel
 Aphra Behn (1640–1689), englische Schriftstellerin
 Ari Behn (1972–2019), norwegischer Schriftsteller
 August Behn (Theodor August Behn; 1816–1886), deutscher Reeder und Kaufmann

 Friedrich Behn (1883–1970), deutscher Archäologe und Prähistoriker
 Friedrich Daniel Behn (1734–1804), deutscher Pädagoge und Vertreter der Aufklärung
 Fritz Behn (1878–1970), deutscher Bildhauer
 Fritz Behn (Widerstandskämpfer) (1904–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer

 Hans Behn-Eschenburg (1864–1938), Schweizer Generaldirektor der Maschinenfabrik Oerlikon
 Heinrich Theodor Behn (1819–1906), Bürgermeister von Lübeck

 Johann Heinrich Behn (1802–1885), deutscher Jurist, Historiker und Parlamentarier
 Maud Angelica Behn (* 2003), Schriftstellerin und Mitglied der norwegischen Königsfamilie
 Richard Behn (1886–1974), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (DVP, DP, GDP)
 Siegfried Behn (1884–1970), deutscher Philosoph und Neuscholastiker
 Thomas Behn (* 1964), Berliner Musiker und Komponist experimenteller elektronischer Musik
 Timo Behn (* 1973), deutscher bildender Künstler
 Wilhelm Behn (1808–1878), deutscher Anatom und Zoologe, Präsident der Leopoldina

Behn steht für
 den deutschen Spirituosenhersteller und Getränkegroßhändler Behn
 Behn, Meyer & Co., heute Behn Meyer Holding AG, ist das von August Behn und Valentin Lorenz Meyer 1840 in Singapur gegründete Handelsunternehmen.

Siehe auch:
 Museum Behnhaus in Lübeck
 Behn-Eschenburg
 Baen
 Been